Гийом Мальвиль (1699—1770 или 1771) — французский богослов и философ.

Боролся против господствовавших в его время отрицательных взглядов. Наиболее известные сочинения: «La religion naturelle et révélée» (1756—1758) и «Histoire de réclecticisme ou des nouveaux platoniciens» (1766). В этом последнем (анонимном) сочинении он выступал сторонником неоплатонической метафизики.

Примечания

Литература 
 

Богословы Франции
Умершие в 1770-е годы